Landkreis Peine, een district in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Peine (stad), een stad in de Duitse deelstaat Nedersaksen